Oh My God ("oh mio Dio" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Oh, My God! – album di Doug E. Fresh del 1985
 Oh My God – singolo degli A Tribe Called Quest del 1994, dall'album Midnight Marauders
 Oh My God – singolo dei Guns N' Roses del 1999, dalla colonna sonora di Giorni contati
 Oh My God – singolo dei Kaiser Chiefs del 2004, dall'album Employment; una cover è stata realizzata da Mark Ronson nel 2007
 Oh My God – singolo di Ida Maria del 2007
 Oh My God – canzone delle (G)I-dle del 2020
 Oh My God – singolo di Alec Benjamin del 2020
 Oh My God – singolo di Adele del 2021
 Oh My God – gruppo musicale statunitense